Всеобщие выборы в Перу проходили 10 июня 1962 года. На них избирались президент и члены обеих палат Конгресса Республики. Виктор Рауль Айя де ла Торре, представлявший партию Априста победил на выборах, получив 33 % голосов. Однако, это было чуть ниже, чем конституционное требование по крайней мере одной трети голосов избирателей. Военные, выступавшие против Торре, заявили о выборных махинациях на некоторых избирательных участках и результаты выборов были аннулированы. Позже 18 июля произошёл военный переворот под руководством Рикардо Переса Годоя, приведший к власти первую военную хунту в Перу.

Результаты

Президентские выборы

Примечания 

Перу
Выборы в Перу
1962 год в Перу
Июнь 1962 года